

Chimie 
 Dégradation de Bergmann

Étymologie

Nom de famille 

 Anton Bergmann (1835-1874), écrivain belge de langue néerlandaise ;
 Arnfinn Bergmann (1928-2011), sauteur à ski norvégien ;
  (1953-), auteur-compositeur de rock canadien 
 Boris Bergmann (1992-), auteur français ;
 Carl Bergmann (1814-1865), biologiste, anatomiste et physiologiste allemand, voir Règle de Bergmann ;
 Carl Bergmann ou Karl (1821-1876), chef d'orchestre américain, allemand de naissance ;
  (1915-1996), garde nazie durant la seconde guerre mondiale ;
 Ernst Bergmann (1881-1945), philosophe allemand et défenseur du nazisme ;
  (1903-1975), chimiste israélien et fondateur d’un programme nucléaire ;
 Ernst von Bergmann (1836-1907), médecin allemand ;
 Flynn Maria Bergmann (1969-), poète et plasticien suisse ;
 Frédéric-Guillaume Bergmann (1812-1887), philologue français naturalisé allemand ;
 Gretel Bergmann (1914-2017), athlète allemande spécialiste du saut en hauteur ;
 Gustav Bergmann (1906-1987), philosophe américain d'origine autrichienne ;
 Hugo Bergmann (1883-1975), philosophe juif germano-israélien ;
 Jason Bergmann (1981-), joueur américain de baseball ;
  (1958-), culturiste néerlandaise ;
  (1913-2014), psychanalyste, fils de Hugo Bergmann ;
 Marylène Bergmann (1957-), journaliste française ;
  (?-?), cinéaste américain, petit-fils de Hugo Bergmann ;
 Paul Bergmann (1881-1951), homme politique allemand ;
  (1930-2005), philosophe et historien tchèque, signataire de la Charte 77, neveu de Hugo Bergmann ; 
 Peter Bergmann (1915-2002), physicien germano-américain ;
 Ralph Bergmann (1970-), joueur de volleyball allemand ;
 Richard Bergmann (1920-1970), pongiste autrichien et britannique ;
 Sabine Bergmann-Pohl (1946-), femme politique allemande ;
 Stefan Bergman (1895-1977), mathématicien polono-américain ;
 Theodor Bergmann (1850-1931), fondateur de la compagnie Bergmann à Suhl ;
 Thaisa Storchi Bergmann (1955-), astrophysicienne brésilienne ;
 Walter von Bergmann (1864-1950), général allemand ;
 Werner Bergmann (1950-), sociologue allemand.

Histoire 
 Offensive Bergmann, bataille de la Première Guerre mondiale qui opposa l'Empire russe mené par le général Georgi Bergmann à l'Empire ottoman.
 Sonderverband Bergmann, unité spéciale de la Wehrmacht formée le  à partir de volontaires du Caucase.

Fait divers 
 , une affaire criminelle irlandaise jamais résolue.

Zoologie 
 Bergmann, une race de chevaux miniatures originaire d'Argentine.